Грег Уи́лсон (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник .  (1998).

Играл в основном на позициях второго и третьего.

Достижения 
 : золото (1998), серебро (2000), бронза (2009).
 Американский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2009).
 : золото (2014), серебро (1995).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец Джим Уилсон,  1985.

Женат, один ребёнок.

Закончил Университет Висконсина и Университет Де Поля.

Начал заниматься кёрлингом в 1975 в возрасте 9 лет. Грег — кёрлингист в третьем поколении в своей семье. В одной команде с отцом, матерью и женой он дважды играл на , в 1995 они стали серебряными призёрами.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Выпускники Висконсинского университета в Стивенс-Пойнт
Выпускники Университета Де Поля